Selačka (Kotor Varoš), een plaats in de gemeente Kotor Varoš in Bosnië en Herzegovina
 Selačka (Zaječar), een plaats in de Servische gemeente Zaječar